harpodon (Harpadon nehereus), inaczej bombajka – gatunek ryby z rodziny jaszczurnikowatych (Synodontidae)
 Harpodon Cuvier, 1829 – synonim Harpadon